Koshimizu bezeichnet:

 die japanische Stadt Koshimizu auf der Nordinsel Hokkaidō, Unterpräfektur Okhotsk

Koshimizu ist der Familienname folgender Personen:

 Ami Koshimizu, eine japanische Synchronsprecherin, Theater-Schauspielerin und Sängerin.